Wolferode bezeichnet

 Wolferode (Eisleben), Ortsteil von Eisleben, Sachsen-Anhalt
 Wolferode (Stadtallendorf), Ortsteil von Stadtallendorf, Hessen

Siehe auch:
 Wolfterode